

Podział administracyjny 
 Lubartów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim
 Lubartów (gromada) – gromada w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, istniejąca w latach 1954–1956

Miejscowości 
W Polsce są 2 miejscowości o nazwie Lubartów, w tym jedno miasto.
 Lubartów – miasto i gmina miejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim
 Lubartów – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Wymiarki

Inne 
 Lubartów – stacja kolejowa na terenie Lubartowa
 Dekanat Lubartów – jeden z 28 dekanatów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej
 Nadleśnictwo Lubartów – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 Farma Wiatrowa Lubartów – elektrownia wiatrowa na terenie gminy Michów i gminy Abramów

Zobacz też 
Lewart Lubartów
Unitra-Lubartów
Powiat lubartowski
Lubartów Lipowa
Lubartów Słowackiego